Jiang Hu () bezeichnet eine wilde und unbesiedelte utopische Region, die dem Zugriff von Staat und Verwaltung entzogen ist. Viele der Wuxia-Geschichten spielen in diesem Raum außerhalb der Zivilisation und staatlichen Ordnung.

Klassische Literatur 
Nach heutiger Kenntnis taucht der Begriff erstmals im Geschichtswerk Shiji von Sima Qian (um 145 v. Chr. – um 90 v. Chr.) auf:

Seit der Tang-Dynastie kennt die chinesische Literatur kurze Heldengeschichten (), in denen fahrende Ritter oder in der Kampfkunst geübte Kämpfer sich auf Seiten der Armen und Unterdrückten gegen die örtliche Regierung stellen, meist aber ohne die Autorität des kaiserlichen Hofes anzuzweifeln. Im klassischen Roman Die Räuber vom Liang-Schan-Moor () aus dem 14. Jahrhundert versteckt sich eine Bande von 108 Geächteten in einem Sumpf und führt von dort einen Guerillakrieg gegen korrupte Beamte.

Moderne Literatur und Film 
In späterer Zeit weitete sich die Bedeutung des Begriffs aus. Jianghu umfasst (nach Minford, 1997) die Welt der „Einsiedler, Schausteller, fahrenden Ritter, Bettler, Banditen, Wahrsager, Angehörigen geheimer Gesellschaften und Schwindler.“ In den 1950er Jahren prägten von Hong Kong aus Schriftsteller wie Jin Yong (1924–2018) den literarischen Charakter des Einsiedler-Mönches, der eigentlich ein fahrender Ritter und Meister der Kampfkunst, dessen Heimat die Wildnis ist. Im Dokumentarfilm Jianghu (1999) begleitet der Regisseur Wu Wenguang eine Schaustellertruppe, wobei er deren aktuelle Lebenssituation als „Jianghu“ beschreibt, eine erzwungene Abwesenheit von zu Hause, ein Leben voller Risiken und ungewisser Aussichten. Filme wie Jiang Hu: The Triad Zone (Hongkong, 2000) mit Tony Leung Kar Fai und Anthony Wong Chau-Sang oder Jiang Hu (Hongkong 2004) mit Andy Lau und Jacky Cheung schildern die Welt der Geheimgesellschaften und Triaden.

Einzelnachweise 

Chinesische Kultur
Literatur (Chinesisch)